Csehország
Chotovice
 Chotovice, település a Česká Lípa-i járásban
 Chotovice, település a Svitavyi járásban
Choťovice
 Choťovice, település a Kolíni járásban